Cherney ist der Familienname der folgenden Personen:

 Brian Cherney (* 1942), kanadischer Komponist
 Christopher Cherney (1953–2020), amerikanischer Musiker und Musicalkomponist